4-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 4-я параллель северной широты
 4-я параллель южной широты

См. также 
 4-й меридиан